Alfons II Cnotliwy (?-842) – król Asturii w latach 791-842.
 Alfons II Aragoński (1157-1196) – król Aragonii 1162–1196
 Alfons II Gruby (1185-1223) – król Portugalii 1211–1223
 Alfons II (1448-1495) – król Neapolu 1494-1495
 Alfons II (?-1561) – władca Konga, rządził tylko w krótkim okresie w roku 1561
 Alfons II d’Este (1533-1597) – książę Ferrary i Modeny 1559–1597
 Alfons Burbon (1936-1989) – książę Andegawenii i Kadyksu 1936-1989, legitymistyczny pretendent do tronu Francji 1975-1989